

Biografia

Infanzia 
Era figlio di Giovanni di Valois-Angoulême, conte d'Angoulême, e di Marguerite de Rohan.

Matrimonio 
Sposò nel 1490 Luisa di Savoia, figlia di Filippo II di Savoia e di Margherita di Borbone.

Discendenza 
Carlo e Luisa ebbero:
 Margherita (1492-1549), che sposò:
 Carlo IV di Valois, duca d'Alençon;
 Enrico d'Albret, re di Navarra, da cui avrà Giovanna III di Navarra;
 Francesco (1494-1547), re di Francia

Ascendenza

Altri progetti 

Carlo